

Mitologia 

 Ippodamante – guerriero troiano
 Ippodamante – uno dei tanti figli di Priamo 
 Ippodamante – figlio di Acheloo e di Perimede

Persone 

 Ippodamante di Salamina – poeta celebrato da Pitagora, come riferito da Giamblico, il quale ne cita i versi

Note